Суперкубок Туреччини з футболу 1987 — 22-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 червня 1987 року між чемпіоном Туреччини «Галатасараєм» та володарем кубка Туреччини «Генчлербірлігі».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1987
Туреччина
1987 у турецькому спорті